Le Championnat d'Italie de football 2001-2002 est la  de la compétition qui fut remportée par la Juventus.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2001-2002
Football D1 2001-2002
Italie
Championnat Italie Football 2001-2002 Serie A
Championnat Italie Football 2001-2002 Serie A